Илья Воротников: Воротников, Илья Владимирович (род. 2001) — российский футболист.
 Воротников, Илья Игоревич (род. 1986) — казахстанский футболист.